Chinesischer Pavillon steht für:
 den Länderpavillon der VR China zur Weltausstellung 2010 in Schanghai, siehe Expo 2010#Chinesischer Pavillon
 den chinesischen Ausstellungspavillon der Internationalen Hygieneausstellung 1911 in Dresden, Sachsen, siehe Chinesischer Pavillon (Dresden-Weißer Hirsch)
 Chinesischer Pavillon (Neustrelitz)

Gartenpavillons im Stil der Chinoiserie:
 einen Pavillon im Schlosspark Pillnitz in Dresden, Sachsen, siehe Schloss Pillnitz#Chinesischer Garten mit Pavillon
 einen Pavillon auf dem Schloßberg in Graz, Steiermark, siehe Grazer Schloßberg#Der Chinesische Pavillon und der Bischofsstuhl
 einen Pavillon im Wilanów-Park in Warschau, Polen, siehe Wilanów-Palast#Orangerie und chinesischer Pavillon
 einen Pavillon im Hagapark in Solna, Schweden, siehe Hagapark#Der chinesische Pavillon